Sowell ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Sowell (1959–2021), US-amerikanischer Serienmörder
 Arnie Sowell (* 1935), US-amerikanischer Mittelstreckenläufer
 Thomas Sowell (* 1930), US-amerikanischer Ökonom